|-
| 169901 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169902 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169903 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169904 - || || 15 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169905 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169906 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169907 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 169908 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 169909 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 169910 - || || 1 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169911 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169912 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169913 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169914 - || || 26 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169915 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169916 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169917 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169918 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169919 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169920 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169921 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169922 - || || 28 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169923 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169924 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169925 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169926 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169927 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169928 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169929 - || || 16 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169930 - || || 1 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169931 - || || 1 d'octubre de 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 169932 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169933 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169934 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169935 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169936 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169937 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169938 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169939 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169940 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169941 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169942 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169943 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169944 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169945 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169946 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169947 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169948 - || || 3 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 169949 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169950 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169951 - || || 8 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169952 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169953 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169954 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169955 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169956 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169957 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169958 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169959 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169960 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169961 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169962 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169963 - || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169964 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169965 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169966 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169967 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169968 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169969 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169970 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169971 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169972 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169973 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169974 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169975 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169976 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169977 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169978 - || || 5 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169979 - || || 5 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169980 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169981 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169982 - || || 9 d'octubre de 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 169983 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169984 - || || 6 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169985 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169986 - || || 7 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169987 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169988 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169989 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169990 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169991 - || || 7 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169992 - || || 10 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169993 - || || 7 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169994 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169995 - || || 9 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169996 - || || 10 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169997 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169998 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169999 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 170000 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

9